Соревнования по прыжкам в высоту у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 15 и 17 августа 2013 года. Чемпионка мира 2011 Анна Чичерова и обладатель лучшего результата сезона в мире Бриджитта Барретт принимали участие в чемпионате. Серебряный призёр прошлого чемпионата Бланка Влашич пропустила чемпионат ввиду травмы.

Чемпионкой мира стала бронзовый призёр Олимпиады Светлана Школина, серебряную медаль выиграла американка Бриджитта Барретт, бронзовую медаль разделили россиянка Анна Чичерова и испанка Рут Бейтиа. Чемпионка мира повторила свой личный рекорд, поставленный на Олимпийский играх в Лондоне.

Медалисты

Расписание

Рекорды

Результаты

Квалификация 

Формула отбора: квалификационная высота 1,95 (Q). Также в финал проходят оставшиеся спортсмены по лучшим результатам, чтобы в финале было 12 спортсменов.

Финал 
Финал стартовал в 18:00 MSK.

Примечания 

прыжки в высоту (женщины)